Лоскутово — название населённых пунктов в России:

 Лоскутово — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Лоскутово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Лоскутово — деревня в Тарском районе Омской области.
 Лоскутово — деревня в городе Томске Томской области.